Miejscowości i inne miejsce geograficzne:
 Balgowlah Heights – geograficzna nazwa dzielnicy wchodząca w skład aglomeracji Sydney
 Bay Heights – dzielnica miasta Miami
 Bedford Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Berlin Heights – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Boston Heights – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Broadview Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Burwood Heights – geograficzna nazwa dzielnicy wchodząca w skład aglomeracji Sydney
 Chicago Heights –  miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois
 Cuyahoga Heights – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Garfield Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Grandview Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Hagåtña Heights – okręg administracyjny Guamu i jednocześnie jedna z miejscowości
 Huber Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Lincoln Heights – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Maple Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Mayfield Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Middleburg Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Molusca Heights – miejscowość na Kajmanach
 Parma Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Peakhurst Heights – geograficzna nazwa dzielnicy wchodząca w skład aglomeracji Sydney
 Regina Heights – obszar niemunicypalny w Mendocino County, w Kalifornii
 Reilly Heights – obszar niemunicypalny w Mendocino County, w Kalifornii
 Shaker Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Warrensville Heights – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio

Inne:
 Bitwa pod Queenston Heights – bitwa  wojny brytyjsko-amerykańskiej 1812 roku
 Heights – amerykański film z 2005 roku
 Delhi Heights – bollywoodzki dramat miłosny z 2007 roku
 Ocean Heights 1 – wieżowiec w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 Ocean Heights 2 – wieżowiec w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 The Heights School – prywatna szkoła średnia dla chłopców w Stanach Zjednoczonych
 Wuthering Heights – singel brytyjskiej wokalistki Kate Bush

Zobacz też strony ujednoznaczniające:
 Arlington Heights
 Berkeley Heights
 Brooklyn Heights
 Colonial Heights
 Columbia Heights
 Falcon Heights
 Highland Heights
 Hillcrest Heights
 Madison Heights
 Maryland Heights
 Ree Heights
 Richmond Heights
 Sterling Heights
 University Heights
 Windsor Heights
W Wielkiej Brytanii:
 Heights – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)